Alex Van Halen (1953-), le batteur du groupe de hard rock Van Halen ;
 Eddie Van Halen (1955-2020), un guitariste américano-néerlandais ;
 Don Juan Van Halen y Sarti (1788-1864), un militaire espagnol du  ;
 Wolfgang Van Halen (1991-), le fils d'Eddie Van Halen.

Van Halen peut aussi désigner :
 Van Halen, un groupe de hard rock, fondé par Eddie Van Halen et Alex Van Halen ayant réalisé les albums :
 Van Halen en 1978 ;
 Van Halen II en 1979 ;
 Van Halen III en 1998.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme